La formula molecolare CH4N2 può indicare:
 Cianuro d'ammonio
 Formammidina
 Diaziridina

Formule molecolari